O nome Shanshan, que é um nome feminino comum em Hong Kong, foi usado para dar nome a dois ciclones tropicais no Oceano Pacífico noroeste:
 Tufão Shanshan (2000) - tufão equivalente a um furacão de categoria 4, mas que não ameaçou a costa.
 Tufão Shanshan (2006) - tufão equivalente a um furacão de categoria 4 que afetou o Japão e a Coreia do Sul, causando 11 fatalidades.

Desambiguação